Ronny est un prénom et un diminutif. Il peut désigner :

Pseudonyme 

 Ronny (1983-), Ronny Carlos da Silva, footballeur brésilien ;
 Ronny (1986-), Ronny Heberson Furtado de Araújo, footballeur brésilien ;
 Ronny Souto (1978-), Walder Alves Souto Amado, footballeur capverdien.

Prénom 
Ronny est un prénom porté par :
 Ronny Abraham (1951-), juriste français, président de la Cour de Justice Internationale ;
 Ronny Ackermann (1977-), spécialiste du combiné nordique allemand ;
 Ronny Büchel (1982-), footballer liechtensteinois ;
 Ronny Cedeño (1983-), joueur vénézuélien de base-ball ;
 Ronny Chieng, acteur malaisien ;
 Ronny Claes (1957-), coureur cycliste belge ;
 Ronny Cox (1938-), actrice américaine ;
 Ronny Graham (1919–1999), acteur américain ;
 Ronny Hafsås (1985-), skieuse norvégienne ;
 Ronny Johnsen (1969-), footballeur norvégien ;
 Ronny Jordan, guitariste britannique ;
 Ronny Reich (1947-), archéologue israélien ;
 Ronny Rodelin (1989-), footballeur français ;
 Ronny Rosenthal (1963-), footballeur israélien ;
 Ronny Turiaf (1983-), joueur de basket-ball français ;
 Ronny Van Holen (1959-), coureur cycliste belge ;
 Ronny Yu (1950-), réalisateur, producteur et scénariste de films hongkongais.

Cinéma
 Ronny film en allemand, 1931)
 Ronny film en français, 1931)